António de Araújo de Azevedo (1754–1817) – portugalski dyplomata
 Carlos Azevedo (ur. 1953) – portugalski duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy
 Emily Azevedo (ur. 1983) – amerykańska bobsleistka
 Filipa Azevedo (właśc. Filipa de Magalhães Daniela Azevedo; ur. 1991) – portugalska piosenkarka
 Ignacy de Azevedo (1527–1570) – portugalski jezuita, błogosławiony Kościoła katolickiego
 José Baptista Pinheiro de Azevedo (1917–1983) – portugalski polityk, admirał, premier kraju
 José Bento Azevedo Carvalho (ur. 1973) – były portugalski kolarz szosowy
 Justin Azevedo (ur. 1988) – kanadyjski hokeista
 Márcio Gonzaga de Azevedo (ur. 1986) – brazylijski piłkarz
 Ottavio Cagiano de Azevedo (1845–1927) – włoski duchowny katolicki, wysoki urzędnik Kurii Rzymskiej, Kanclerz Świętego Kościoła Rzymskiego, kardynał
 Walmor Oliveira de Azevedo (ur. 1954) – brazylijski duchowny katolicki, arcybiskup Belo Horizonte
 Zenny de Azevedo (1925–2001) – brazylijski koszykarz

Zobacz też 
 Estádio Ariston Azevedo
 Estádio Soares de Azevedo
 Peixoto de Azevedo